Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1979 si disputò dal 9 al 26 marzo 1979. Si trattò della 41ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Spartans di Michigan State allenati da Jud Heathcote, al primo successo della loro storia. Magic Johnson venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 40, egualmente suddivise in quattro Region: East, Mideast, Midwest e West.

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: Jud Heathcote
Vice-allenatore: Bill Berry

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1979
Campionato di pallacanestro NCAA Division I